Varuna est une divinité védique, dieu du ciel. Le nom est aussi utilisé pour :

Toponyme 

 Le piz Varuna, sommet des Alpes, entre le Suisse et l'Italie.
 (20000) Varuna, objet transneptunien massif.

Domaine militaire 
 L'exercice Varuna, exercice militaire annuel impliquant les marines de guerre française et indienne.
 , deux navires de l'United States Navy.